Salvaterresi – abitanti di Salvaterra (Badia Polesine)
Salvaterresi – abitanti di Salvaterra (Casalgrande)